L'Associazione Sportiva Volley Lube, aussi connu sous le nom sponsorisé de Cucine Lube Civitanova, est un club italien de volley-ball d'abord basé à Treia (1990-1994), puis à Macerata (1994-2014), avant de revenir un court instant à Treia (2014-2015), puis à Civitanova Marche (depuis 2015). Le club de la région des Marches évolue au plus haut niveau national (Serie A1).

Histoire

Nom sponsorisé 
 1990-1994 : Lube Carima Treia
 1994-1995 : Lube Carima Macerata
 1995-2012 : Lube Banca Marche Macerata
 2012-2014 : Cucine Lube Banca Marche Macerata
 2014-2015 : Cucine Lube Banca Marche Treia
 2015-2016 : Cucine Lube Banca Marche Civitanova
 2016- : Cucine Lube Civitanova

Résultats sportifs

Palmarès

Saison par saison

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1990.

Effectifs

Saison actuelle (2021-2022)

Anciennes saisons

2018-2019

Joueurs emblématiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie masculin de volley-ball
 Coupe d'Italie masculine de volley-ball
 Supercoupe d'Italie masculine de volley-ball

Liens externes 
  Site officiel du club

Macerata
Club sportif fondé en 1990
Volley-ball
L
Volley-ball